Belmonte har flere betydninger:

 Belmonte Calabro, en italiensk by
 Belmonte Castello, en italiensk by
 Belmonte Chiavelli, en italiensk by
 Belmonte del Sannio, en italiensk by
 Belmonte in Sabina, en italiensk by i regionen Lazio i Italien
 Belmonte Mezzagno, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Belmonte Piceno, en italiensk by
 Mireia Belmonte, en spansk professionel svømmer.